Гран-при Сочи может означать:
Гран-при Сочи — российская гонка Формулы-1 с 2014 года.
Гран-при Сочи — велогонка (см. также «Гран-при Адыгеи»).
Гран-при Сочи 2008 — шахматный турнир гран-при 2008/09.